Hohenfels névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Hohenfels (Konstanzi járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Hohenfels (Oberpfalz), település Németországban, Bajorországban
Hohenfels-Essingen, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Személyek
Burkhardt von Hohenfels (13. sz. első fele) német költők